
54-я ордена Красной Звезды бригада управления — тактическое соединение связи Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 53790 (в/ч 53790). Сокращённое наименование — 54 бру.

Бригада дислоцируется в г. Белогорск и находится в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

История 
Свою историю 54-я ордена Красной Звезды бригада управления 35-й общевойсковой армии ведет от 406-го отдельного батальона связи, сформированного в Пензенской области в июне 1943 года на базе 1348-й отдельной кабельно-шестовой роты 29-го стрелкового корпуса. Формирование батальона состоялось за две недели.

Батальон прошёл боевой путь, обеспечивая связью войска 29-го стрелкового корпуса в ходе боевых операций по освобождению Орловщины, Северной Украины, Гомельской и Полесской областей, по уничтожению Бобруйской группировки противника. На заключительном этапе войны батальон принимал участие в боях по освобождению Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Окончание Великой Отечественной войны батальон встретил в городе Кёнигсберг. За мужество, доблесть и героизм 886 воинов-связистов батальона были награждены государственными наградами.

В конце 1980-х формирование носило наименование 54-й отдельный полк связи и входило в состав 35-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа.

В 1986 году 54-й отдельный полк связи был переформирован в 54-ю отдельную бригаду связи (узловую). В 2010? году бригада переименована в 54-ю бригаду управления 35 ОА ВВО.

Награды 
  Орден Красной Звезды — 406-й батальон связи награждён 29 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленное при разгроме группировки немецких войск юго-западнее города Кёнигсберга.

Примечания

Литература 
 

Бригады управления Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские формирования Восточного военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании